Stazione di Ariano Irpino (anticamente stazione di Ariano) – stazione ferroviaria italiana lungo la linea Napoli-Foggia, nel territorio comunale di Ariano Irpino
 Stazione di Ariano Polesine – ex-stazione ferroviaria italiana, capolinea della ferrovia Adria-Ariano Polesine, nel territorio comunale di Ariano nel Polesine